Niemcy:
 Dortmund-Huckarde – okręg administracyjny Dortmundu
 Dortmund-Huckarde – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Huckarde – przystanek kolejowy w Dortmundzie
 Dortmund-Huckarde Nord – stacja kolejowa w Dortmundzie

Zobacz też:
 Huckarde